Sezon (1985/1986) był 83. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytuł obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył Lajos Détári, który w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej